Distretto di Fayzabad – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia del Badakhshan
Distretto di Fayzabad – distretto dell'Afghanistan situato nella provincia dello Jowzjan